Gobrias (general) — general de Ciro II que conquistou a Babilônia em 539 a.C, e primeiro sátrapra da Babilônia
 Gobrias (sátrapa) — sátrapa de Babilônia desde cerca de 535 a.C.
 Gobrias da Assiria — nobre assírio que prestou serviços a Ciro, segundo a Ciropédia de Xenofonte 
 Gobrias (filho de Mardônio) — filho de Mardônio, um dos seis conspiradores que apoiaram Dario I contra o mago Gaumata em 522 a.C.
 Gobrias (filho de Dario I) — filho de Dario I e Artístone.
 Gobrias Mago — neto do anterior
 Gobrias (general de Artaxerxes II) — general de Artaxerxes II durante a batalha de Cunaxa

Obs.:Gobrias (também Gobares) é a forma helenizada e castelhanizada do nome persa Gaubaruva conhecido também por outras formas acadias Ugbaru e Gubaru e elamita Kambarma. Varios personagens históricos persas tem esse nome:

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história